A eleição municipal de Bacabal em 1992 ocorreu em 3 de outubro de 1992. O prefeito era Jurandir Lago, do PFL, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1993. Jocimar Alves, do PFL, foi eleito prefeito de Bacabal.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Bacabal/MA